Barzyna ist der Name folgender polnische Orte:

 Barzyna (Rychliki)
 Barzyna (Namysłów)